Первый дивизион 1975 () — 64-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 17 мая 1975 года и закончился 31 августа 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1975
Исландия
1975 год в Исландии